Ксантийската и Перитеорийска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в тракийския град Ксанти. Начело на епархията от 1995 година е митрополит Пантелеймон.

Епископи и митрополити 
 Топирски (Τοπείρου)

 Анастасиуполски (Αναστασιουπόλεως)

 Ксантийски (Ξανθείας)

 Перитеорийски (Περιθεωρίου)

 Ксантийски и Перитеорийски (Ξάνθης και Περιθεωρίου)

Бележки